The Grocery Clerk's Romance é um filme mudo norte-americano de 1912, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett. Cópia do filme encontra-se conservada.

Elenco 
Fred Mace
Mabel Normand
Ford Sterling
Harry McCoy

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco